

Anno 
 412 o 412 a.C.

Codici 
 412 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, in Giappone

Matematica 
 412 – numero